

Sigle 
 JPEG Network Graphics – formato di file

Codici 
 jng – codice ISO 639-3 della lingua yangman